Lourdes Domínguez Lino e Arantxa Parra Santonja erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare.

Kristina Mladenovic e Galina Voskoboeva hanno sconfitto in finale Petra Cetkovská e Iveta Melzer per 6-3, 2-6, [10-5].

Teste di serie 

  Julia Görges /  Anna-Lena Grönefeld (quarti di finale)
  Kristina Mladenovic /  Galina Voskoboeva (campionesse)

  Ashleigh Barty /  Marina Eraković (ritirate)
  Caroline Garcia /  Oksana Kalašnikova (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Abierto Mexicano Telcel 2014
WTA Tour 2014